Bernard Hours peut désigner :
 Bernard Hours, historien français, spécialiste d'histoire moderne;
 Bernard Hours (1956-), Directeur général délégué de Danone;